Angeli ima više značenja:
 Angeli, Ancona
 Angeli, Treviso
 Angeli, Vicenza